Яннис Кунеллис ( / ; 23 марта 1936, Пирей, Греция — 16 февраля 2017,  Рим, Италия) — итальянский художник греческого происхождения, один из создателей и главных представителей арте повера.

Биография 
Родился и вырос в Греции, с 1956 года жил и работал в Риме. Специальное образование получил в Римской академии изящных искусств. Начинал с «обедненной» черно-белой живописи, но вскоре перешел к синтезу живописи, объекта и перформанса.

Первая персональная выставка Кунеллиса состоялась, когда он был ещё студентом. Озаглавленная «L’alfabeto di Kounellis», она прошла в Galleria la Tartaruga в Риме в 1960 году. С тех пор Кунеллис постоянно выставлялся в галереях и музеях всего мира. Во второй половине 1990-х годов — профессор Дюссельдорфской художественной академии. В пространство современного мирового искусства Яннис Кунеллис вошел во второй половине 1960-х годов как один из создателей и главных представителей арте повера.

Творчество 
Создавал свои инсталляции из дерева, грубой шерсти, веревок, тряпок, мяса, угля, жести и огня, иногда включая в них живых зверей и птиц. Грубый материал выражал для него саму ткань природного бытия, а его инсталляции напоминали лабиринты, преображавшие и выставочное пространство, и зрительский опыт.

C 1958 по 1960 годах создавал живописную серию «Алфавиты», используя буквы, цифры, типографские символы и дорожную разметку. Эти работы экспонировались на первой персональной выставке художника «L’alfabeto di Kounellis», во время которой Кунеллис пел числа и цифры, изображенные на холстах, превратив шоу в перформанс. Как и большинство представителей послевоенного итальянского искусства, Кунеллис считал, что традиционная живопись была связана с репрессивным политическим прошлым. Поэтому он оставил живопись, чтобы найти новые подходы, не связанные с применением традиционных материалов. Используя такие материалы как уголь, железо, камни, мешки, веревки, и обломки деревьев, Яннис Кунеллис, как и другие участники арте повера, создавал вид антикоммерческого и антиформального искусства с сильным художественным и социальным критическим подтекстом. В 1967 году принял участие в ставшей исторической групповой выставке «Arte Povera e IM Spazio», которая состоялась в Генуе в галерее La Bertesca.

Железо, уголь и мешки — среди любимых материалов мастера. Художник любит работать с поверхностью в качестве отправной точки, будь это бумага, стена, пол или огромные плиты, покрытые железом. Начал использовать живых животных в своем искусстве в конце 1960-х. Одна из его наиболее известных работ включала лошадей, выставленных в галерее L’Attico в Риме в 1969 году. Люди также начали появляться в его произведениях, добавляя перформативность к его инсталляциям.

В 1970-е—1980-е годы использовал в своих инсталляциях пламя газовых горелок и следы копоти от огня на стенах выставочных залов и прочих поверхностях. Он также расширил репертуар используемых средств за счет дыма, стеллажей, тележек, заблокированных отверстий, зерен кофе, а также других предметов, связанных с коммерцией, транспортом, экономикой. В 1975 году Кунеллис начал использовать слепки классической скульптуры.

Первая персональная выставка в России состоялась в 1991 году в Центральном доме художника. В 2011 году в рамках IV Московской биеннале художник представил свою инсталляцию S.T. Сама работа представляла собой множество лежащих на полу пальто и коляску на рельсах в середине. В 2013 году выступил в качестве художника-постановщика в опере Дмитрия Курляндского «Носферату» (Пермский театр оперы и балета). 

В последние годы вернулся к занятиям живописью.

Персональные выставки (1982—2008)

Публичные коллекции

Яннис Кунеллис в России 
 В 1991 году в Москве в Центральном доме художника состоялась персональная выставка Янниса Кунеллиса.
 В 2011 году в Москве в «Шоколадном цехе» «Красного Октября» прошла персональная выставка Янниса Кунеллиса.
 В 2013 году Пермский театр оперы и балета выпустит оперу Дмитрия Курляндского «Носферату», где в качестве художника-постановщика выступает Яннис Кунелис.

Награды и премии 
 1994 — премия Оскара Кокошки.

Ссылки 
 Работы Кунеллиса и фотографии художника на сайте picsearch.com
 ArtFacts
 Живопись Кунеллиса в Galleri Bo Bjerggaard, Копенгаген
 Глоссарий Tate
 ArtNet
 Работы и информация о художнике на сайте галереи Cheim & Read

Примечания 

Художники Греции
Художники Арте повера
Художники Италии XX века
Художники Италии XXI века
Лауреаты премии Оскара Кокошки